Josep Mercader i Bosch (Vidreres, 1957), futbolista

 Josep Mercader i Brugués (Cadaqués, 1926 - 1979), cuiner i restaurador, fundador de l'Hotel Ampurdán, de Figueres (1962). Ha donat nom a un premi professional.

 Josep Mercader i Ponach (1779 - 1871), músic empordanès, compositor de les primeres sardanes modernes conegudes
 Josep Mercader i Ramon Astor (El Vendrell, 1866 - 1964) graller, compositor i arranjador de música per aquest instrument